Rohdea – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1992 roku przez kanadyjskiego parazytologa polskiego pochodzenia Zbigniewa Kabatę.

Gatunki
Rohdea cryptopoda Kabata, 1992

Przypisy 

Chondracanthidae